Никола́й Порфи́рьевич Шестако́в (1954 — около 1977) — советский серийный убийца и насильник.

Биография 
Был женат, имел ребёнка. Работал водителем грузовика.

В 1975 году убил 12 девушек и женщин и совершил ещё 4 покушения. Жертв выбирал на автобусных остановках. Убийства совершал, нанося удары по голове тяжёлым металлическим предметом, чаще всего кувалдой. Все убийства сопровождались изнасилованием и ограблением потерпевших и нередко совершались преступником в состоянии алкогольного опьянения. Трупы затем подбрасывались на мусорные свалки. Вместе с ним в преступлениях участвовали 2 сообщника — 18-летний Андрей Владимирович Шувалов (род. 1957), арестованный в ноябре 1975 года, а затем 16-летний брат Владимир Шестаков. Преступления совершались в Люберецком районе Московской области. Кроме того, Николай Шестаков совершил убийства в Балашихинском районе и в Москве.

12 марта 1976 года Николай Шестаков был арестован оперативниками, когда планировал совершить очередное преступление. При задержании у него была изъята кувалда. На его одежде и в салоне на правом сиденье его грузовика «КрАЗ» были обнаружены образцы крови жертв. Во время конвоирования на заседания суда Николай Шестаков сумел бежать, но вскоре был вновь задержан на квартире своего знакомого.

Во время суда Шестакова с сообщниками с трудом удалось спасти от линчевания публикой. В 1977 году суд приговорил Николая Шестакова к высшей мере наказания — расстрелу, его брата Владимира — к 4 годам лишения свободы и принудительному лечению от алкоголизма, Андрея Шувалова — к 15 годам лишения свободы. Приговор был приведён в исполнение.

В массовой культуре 
 Док. фильм из цикла «Следствие вели…» «Братья по крови»
 Док. фильм из цикла «Легенды советского сыска» «Дракон о трёх головах»

Примечания

Источники 
 Серийные убийцы России (Николай Шестаков)
 Кровавый дуэт: как два простых советских парня превратились в маньяков

Серийные убийцы СССР
Серийные убийцы 1970-х годов
Насильники СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые за убийство
Преступники Москвы
Преступники Московской области
Совершившие побег во время конвоирования или этапирования